Masini es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a :

Personas
 Angelo Masini (1844-1926), tenor italiano.
 Chiara Masini Luccetti (1993-), adadora italiana especializada en pruebas de estilo libre media distancia.
 Diana Masini (1953-), deportista y médica argentina, especializada en básquetbol en silla de ruedas.
 Franco Masini (1994-), actor y cantante argentino.
 Marco Masini (1964-), cantautor, músico y pianista italiano.
 Massimo Masini (1945-), exjugador italiano de baloncesto.
 Nicola Masini (1965-), científico italiano del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
 Tommaso Masini (1462-1520),  conocido como Zoroastro, fue un amigo y colaborador de Leonardo Da Vinci.

Topónimos
 Fuente de Masini, una emblemática fuente de la ciudad de Cesena, Emilia-Romaña (Italia).